Cuyo — região histórica argentina
 Região do Nuevo Cuyo — uma das cinco Regiões Integradas da Argentina
 Luján de Cuyo — localidade argentina da província de Mendoza
 Luján de Cuyo (departamento) — departamento argentino
 Cuyo (Palawan) — cidade filipina

Desambiguações de topônimos